Heinz Mühlenbein ist der Name folgender Personen:

* Heinz Mühlenbein (Maler) (1883–1976), deutscher Maler, Restaurator und Stifter
 Heinz Mühlenbein (Informatiker), deutscher Informatiker